Васильевка — село в Ульяновском районе Ульяновской области. Входит в состав Ундоровского сельского поселения.

География 
Находится на правом берегу реки Свияга на расстоянии примерно 27 километров к северу от районного центра поселка Ишеевка.

История 
В 1913 году в деревне (сельце) Васильевка, находившейся в приходе Казанской церкви соседнего села Зеленовка, было 105 дворов, 644 жителя (русские), школа. При деревне находился хутор местного землевладельца П. К. Рудольфа. В марте 1917 г. в селе произошло крестьянское выступление, подавленное военной силой.

Население 

Население составляло 9 человек в 2002 году (татары 33 %, русские 67 %).

Известные уроженцы 
 Горбунов, Михаил Иванович (1896—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Михаил Никитич Белов (1875—1926) — поэт-самоучка.

Литература 
 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903. — 334 + 198 + 67 + 3 + XIII с. (pdf). — Разделы I—XV, стр. 1-295: 240 pdf pages
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Примечания 

Населённые пункты Ульяновского района (Ульяновская область)